L'élection présidentielle américaine de 1912 s'est déroulée le mardi .

Elle opposa le président sortant William Howard Taft, à Theodore Roosevelt, ancien président et dissident du Parti républicain, ainsi que Woodrow Wilson, le candidat du Parti démocrate.

Woodrow Wilson l'emporta avec une confortable avance, compte tenu des nombreuses critiques sur la présidence Taft et la présence de Theodore Roosevelt qui handicapait le candidat républicain. Taft ne remporte que deux États qu'il avait déjà en 1908, il s'agit de l'Utah et du Vermont. Roosevelt s'imposa en Californie (11 voix contre 2 à Wilson), dans l'État de Washington, dans le Minnesota, dans le Dakota du Sud, le Michigan ainsi qu'en Pennsylvanie, États qu'il avait remportés en 1904.

C'est la première fois depuis 1852 que l'un des deux grands partis est devancé par un autre parti. Woodrow Wilson est également le premier président démocrate depuis Grover Cleveland.

L'Inauguration Day s'est déroulé le mardi . Woodrow Wilson et Thomas R. Marshall prêtèrent serment respectivement comme  président des États-Unis et  vice-président des États-Unis.

Mode d'élection 
L'élection vise à élire le président et le vice-président des États-Unis pour un mandat de 4 ans, selon la Constitution américaine. Il s'agit d'une élection au suffrage universel où le président est élu par un Collège électoral. Chaque État dispose d'autant de grands électeurs que de sièges au Congrès.

L'élection a lieu le , premier mardi du mois de novembre, au suffrage universel indirect.

Nominations

Parti démocrate 
 Candidats du Parti démocrate :

 Candidats à l'investiture du Parti démocrate :

Parti progressiste 
 Candidats du Parti progressiste :

 Candidats à l'investiture du Parti progressiste :

Convention du Parti progressiste 

Theodore Roosevelt fonde le Parti progressiste après avoir critiqué le président sortant Taft et avoir été écarté des primaires républicaines. Roosevelt et ses partisans se réunissent à Chicago, approuvent la création d'un nouveau parti et se lancent dans la campagne. Roosevelt espère concurrencer Taft et rattraper son retard sur Wilson, déjà crédité de 45 % des voix au niveau national. Il choisit comme colistier Hiram Johnson.

Résultats

Résultats par états

Notes et références

Notes

Références 

Élection présidentielle américaine de 1912
Theodore Roosevelt
Parti démocrate (États-Unis)
Parti républicain (États-Unis)